Tenisový turnaj na okruhu WTA Toray Pan Pacific Open 2011 se konal ve dnech 26. září – 2. října v japonském hlavní městě Tokiu venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie Premier Series. Odměny činily 2 000 000 USD.

Obhájkyně titulu ve dvouhře, světová jednička Caroline Wozniacká, prohrála ve třetím kole s Estonkou Kaiou Kanepiovou.

Obhájkyně titulu ve čtyřhře – pár Iveta Benešová a Barbora Záhlavová-Strýcová, podlehl v úvodním kole druhé nasazené dvojici Gisela Dulková a Flavia Pennettaová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo v úvodním kole volný los.
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále, skreč)
  Viktoria Azarenková (semifinále)
  Věra Zvonarevová (finále)
  Petra Kvitová (semifinále)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)  Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Pcheng Šuaj (3. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Julia Görgesová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které obdržely divokou kartu:
  Misaki Dojová
  Kristýna Plíšková
  Laura Robsonová

Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Jill Craybasová
  Angelique Kerberová
  Mandy Minellaová
  Karolína Plíšková
  Urszula Radwańská
  Anastasia Rodionovová
  Erika Semaová
  Coco Vandewegheová

 Významné odhlášené 
  Kim Clijstersová
  Li Na
  Andrea Petkovicová
  Sabine Lisická
  Francesca Schiavoneová
  Roberta Vinciová
  Yanina Wickmayerová
  Serena Williamsová
  Venus Williamsová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (finále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry 

WTA Tour 2011
Pan Pacific Open
Tenis v Japonsku v roce 2011